

Бівертон — місто, штат Алабама
 Бівертон — місто, штат Мічиган
 Бівертон — місто, штат Орегон